Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2006 rozgrywane były w kanadyjskim Grande Prairie (Alberta) w dniach 18 marca - 26 marca. Transmisje na terenie Polski prowadził Eurosport i Eurosport 2/

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja Końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Play-off 1/2

Play-off 3/4

Round-Robin

Sesja 1 
18 marca godzina 14:30 (czasu lokalnego, 18 marca 22:30 CET)

Sesja 2 
18 marca godzina 19:00 (czasu lokalnego, 19 marca 03:00 CET)

Sesja 3 
19 marca godzina 09:00 (czasu lokalnego, 19 marca 17:00 CET)

Sesja 4 
19 marca godzina 13:30 (czasu lokalnego, 19 marca 21:30 CET)

Sesja 5 
19 marca godzina 18:30 (czasu lokalnego, 20 marca 02:30 CET)

Sesja 6 
20 marca godzina 09:00 (czasu lokalnego, 20 marca 17:00 CET)

Sesja 7 
20 marca godzina 14:00 (czasu lokalnego, 20 marca 22:00 CET)

Sesja 8 
20 marca godzina 18:30 (czasu lokalnego, 21 marca 02:30 CET)

Sesja 9 
21 marca godzina 09:00 (czasu lokalnego, 21 marca 17:00 CET)

Sesja 10 
21 marca godzina 14:00 (czasu lokalnego 21 marca 22:00 CET)

Sesja 11 
21 marca godzina 18:30 (czasu lokalnego, 22 marca 02:30 CET)

Sesja 12 
22 marca godzina 09:00 (czasu lokalnego, 22 marca 17:00 CET)

Sesja 13 
22 marca godzina 14:00 (czasu lokalnego, 22 marca 22:00 CET)

Sesja 14 
22 marca godzina 19:30 (czasu loklanego, 23 marca 03:30 CET)

Sesja 15 
23 marca godzina 08:30 (czasu lokalnego, 23 marca 16:30 CET)

Sesja 16 
23 marca godzina 13:00 (czasu lokalnego, 23 marca 21:00 CET)

Sesja 17 
23 marca godzina 18:30 (czasu lokalnego, 24 marca 02:30 CET)

Statystyki

Chiny

Dania

Holandia

Japonia

Kanada

Niemcy

Norwegia

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy 

2006
2006 w curlingu
2006 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Albercie